Джон Сёртис (; 11 февраля 1934, Тэтсфилд, Суррей, Великобритания —  10 марта 2017, Лондон, Великобритания) — британский автогонщик и мотогонщик. Единственный в мире гонщик, становившийся чемпионом мира в Формуле-1 (1964 год, Ferrari) и мотогонках (1956, 1958, 1959, 1960). Отец Генри Сёртиса (1991—2009), погибшего летом 2009 года в гонке Формулы-2.

Карьера

Формула-1 
Дебютировал в Формуле-1 в  году, приняв участие в Гран-при Монако в составе команды Лотус. Спустя всего четыре месяца он впервые занял второе место на Гран-При Великобритании. На следующем Гран-при, проходившем в Португалии, завоевал свой первый поул, но был вынужден сойти с гонки из-за проблем с радиатором.

Проведя сезон  года в команде Купер и сезон  — в Лола Рэйсинг Карз, в  году перешёл в Феррари. В составе этой команды он стал чемпионом мира  года, одержав за сезон победы в двух Гран-при и трижды финишировав на втором месте.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Team Lotus
! Lotus 18
!  2,5 L4
! 

||||||

|-
!
! 
! 
!  1,5 L4
! 

|||||||||

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| 
! 
!rowspan=2|  1,5 V8
!rowspan=2|

||

|||||||

|-
! 
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
!
! Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 178 1,5 V6
! 

||||||

|-
!rowspan=2|
! Scuderia Ferrari
!rowspan=2| Ferrari 158
!rowspan=2| Ferrari 205B 1,5 V8
!rowspan=2| 

|
|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|

|-
! 
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Scuderia Ferrari SpA SEFAC
!Ferrari 158
!Ferrari 205B 1,5 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Ferrari 1512
!Ferrari 207 1,5 B12
|
|
|
|

|
|
|
|-
!rowspan=3|
!Scuderia Ferrari SpA SEFAC
!Ferrari 312
!Ferrari 218 3,0 V12
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|Cooper Car Company
!rowspan=2|
!rowspan=2|Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
!
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Honda Racing
!Honda RA273
!rowspan=2|Honda RA273E 3,0 V12
!

|
|
|
|
|

|-
!Honda RA300
!
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Honda Racing
!Honda RA300
!Honda RA273E 3,0 V12
!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Honda RA301
!Honda RA301E 3,0 V12
!
|

|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Owen Racing Organisation
!BRM P138
!rowspan=2|BRM P142 3.0 V12
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!BRM P139
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|
!McLaren M7C
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|
|
|
|
|
|

|-
!
!
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|

|-
!
!
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|

|}

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Джон Сёртис: статья на F1News.ru
 

Спортсмены нескольких видов спорта
Мотогонщики Великобритании
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 125cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 250cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 350cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 500cc
Автогонщики Великобритании
Командоры ордена Британской империи
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Honda
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Surtees
Победители Гран-при Формулы-1
Чемпионы Формулы-1
Руководители команд Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Лауреаты приза Сигрейва